Taquaralensi – abitanti di Taquaral de Goiás
Taquaralensi – abitanti di Taquaral